Дискография Гарта Брукса (англ. Garth Brooks) — американского кантри-исполнителя

Студийные альбомы

1980-е

1990-е

2000-е

Сборники и концертные альбомы

1990-е

2000-е

Праздничные альбомы

Бокс-сеты

Как «Крис Гейнс»

Синглы

1989—1990

1991—2000

2001—2010

Другие синглы

Синглы как «Крис Гейнс»

Другие синглы в чартах

Видеография

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания 

Брукс, Гарт
Гарт Брукс
Брукс, Гарт